Pinchas – Arcykapłan syn Helego
 Pinchas – Arcykapłan syn Eleazara